Pieni-Tahkonen kan syfta på:
Pieni-Tahkonen (sjö i Kuhmo, Kajanaland, Finland),  (13,5 ha)
Pieni-Tahkonen (ö i Rehja och Nuasjärvi), Kajanaland, Finland,

Se även
Tahkonen